«Кита́б ат-Таухи́д» ( — «Книга единобожия») — религиозный трактат на арабском языке салафитского богослова Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими, одна из наиболее известных его книг и основной текст ваххабитской доктрины.

Содержание книги 
Тема таухида (монотеизм) является центральной и самой важной в учении Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаба. Вероятно, автор начал писать своё первое руководство под названием «Китаб ат-Таухид» в Басре (Ирак) и закончил уже в Хураймиле (совр. Саудовская Аравия). Шесть первых коротких глав книги посвящены таухиду и его противоположности — ширку (идолопоклонство). В остальных главах (всего их в книге 67) рассматриваются различные верования, действия или выражения, которые являются правильными, с точки зрения автора, или противоречат исламу. В начале каждой главы Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб цитирует строки из Корана или хадисов, а иногда использует оба вида цитат.

В «Китаб ат-Таухид» осуждается использование амулетов и чтения заговоров и заклинаний (рукйа); обсуждаются правильные и неправильные формы заклания животных и жертвоприношения (курбан); описываются дозволенные и запретные формы заступничества (шафаат); осуждается колдовство, магия и гадание, а также отрицаются плохие приметы (татайюр) и астрология (танджим); отмечается важность упования (таваккуль) на Аллаха, а также знания его имён и атрибутов и признания его верховной власти над всем сущим; осуждается показуха (рия) и погоня за славой (сум’а), а также создатели изображений, делающие подобия творений Аллаха.

Запрет в РФ 

На основании решения Савёловского районного суда Москвы от 2 апреля 2004 года, русский перевод книги «Китаб ат-Таухид» — «Книга Единобожия» — наряду с другими книгами издательского дома «Бадр» был включён в список экстремистской литературы.

Издания 
Список изданий книги:
 В 1927 году (1346 г. х.) издана Мухаммадом Муниром ад-Димашки в издательстве «аль-Мунирия» в Египте.
 Издана в Кувейте в издательстве «Мактабат ат-Турас».
 Издана в издательстве «Дар аль-Маариф» (Египет), под редакцией шейха Ахмада Мухаммада Шакира.
 Издана Абдуль-Хамидом Ахмадом Ханафи в 1957 году в Египте.
 Издана в издательстве «Дар Укказ» в 1990 году под редакцией шейха Мухаммада Афифи.
 Издана в издательстве «Дар ас-Салам» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) в 1992 году под редакцией шейха Абдуль-Кадира аль-Арнаута.
 Издана в издательстве «Дар аш-Шариф» в 1993 году (уточнённая и дополненная версия книги, изданной издательством «Дар аль-Маариф») под покровительством шейха Ибрахима аль-Хазими.
 Напечатана в издательстве «Сафир» и издана в издательстве «Дар Ибн Хузайма» (Эр-Рияд) в 1993 году (с огласовками).
 Издана в издательстве «Дар ас-Самайи» (Эр-Рияд) в 1995 году (70 страниц).
 Напечатана в издательстве «Сафир» и издана издательством «Дар ас-Сальсабиль» в 1996 году вместе с краткими комментариями шейха Мухаммада ибн Абдуль-Азиза аль-Муснида.
 Издана в сборнике «Таухид» издательства «аль-Мактаб аль-Ислами» в 1961 году.
 Издана в составе сборника в Мекке вместе с пояснением «Куррату уюн аль-муаххидин» (автор: Абдуррахман ибн Хасан Аль аш-Шейх).
 Издана Исламским университетом имама Мухаммада ибн Сауда в составе сборника «Сочинения шейха, имама Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба» (дата издания неизвестна).
 Издана в издательстве «Ансар ас-Сунна аль-Мухаммадия» (Египет) в 1954 году составе саудовского сборника религиозных и научных книг под редакцией шейха Мухаммада ибн Ибрахима Аль аш-Шейха.
 Издана в издательстве «аль-Мадани» (Египет) в составе сборника важных трактатов об основах религии и её ветвях.
 Издана в издательстве «ан-Нахда аль-Хадиса» (Мекка) в 1971 году в составе саудовского сборника научных книг богословов-салафов под редакцией шейха Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Хумайида.
 Издана в сборнике салафитских трактатов, подготовленном шейхом Али ибн Абдуллахом ас-Сакаби. Дата первого издания: 1981 год (1402 г. х.).

См. также 
 Абдуррахман ибн Хасан Аль аш-Шейх
 Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб
 Салафия
 Таухид

Примечания

Ссылки 
 
 

Книги Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба
Суннитская литература